Prins Konstantin-Alexios af Grækenland og Danmark eller Konstantin Alexios (græsk: Κωνσταντίνος Αλέξιος (translittereret: Konstantinos Alexios); født 29. oktober 1998) er medlem af den græske kongelige familie, som den ældste søn og andet barn af kronprins Pavlos og kronprinsesse Marie-Chantal af Grækenland.
Han er nummer et i linjen i arvefølgen til den tidligere trone i Grækenland efter sin far kronprins Pavlos. Hans bedsteforældre på fædrene side er Konstantin 2. og Anne-Marie af Grækenland, som var den sidste konge og dronning af Grækenland.

Uddannelse 
Konstantin-Alexios har haft sin skolegang på Wellington College i England som han afsluttede i 2017. Han læser nu kunst på Georgetown University i USA.

Bopæl 
Prinsen bor til dagligt i Washington D.C. i USA. men er opvokset i Chelseaområdet i London.

Anetavle

Referencer

Eksterne henvisninger 

Personer fra New York City
Dansk-amerikanere
Engelsk-amerikanere
Prinser fra Danmark
Prinser fra Grækenland